Вайлер () — многозначный термин.

 Вайлер — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайлер — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайлер — коммуна (Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.
 Вайлер, Штефан (род. 1960) — немецкий церковный музыкант, дирижёр и музыкальный педагог.
 Вайлер-Бинген — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайлер-Зиммерберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вайлер-Монцинген — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Вайлер (замок) — замок в Германии, в земле Баден-Вюртемберг